Дамфріс ():

Дамфріс — місто на півдні Шотландії, адміністративний центр області Дамфріс-і-Галловей.

Дамфріс — містечко в США, в окрузі Принс-Вільям штату Вірджинія.

Дамфріс — невключена територія у графстві Йорк штату Нью-Брансвік.